Trois steht für:

 La Trois, belgischer Fernsehsender

Trois ist der Familienname folgender Personen:

 André Vingt-Trois (* 1942), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Paris